„Спондж Боб Квадратни гащи“ (на английски: SpongeBob SquarePants) или просто „Спондж Боб“ е американски анимационен сериал, в който се разказват смешни и забавни истории за едноименния герой и приятелите му, които живеят в Атланческия океан – град Бикини Ботъм.

Сезон 1 (1999-2001) 
Сезон 1 се състои от 20 епизода(41 сегмента). Излъчването в САЩ започва на 1 май 1999г, а в България на 3 септември 2007г. по Diema Family и приключва на 28 септември 2007г.

Сезон 2 (2000-03) 
Сезон 2 се състои от 20 епизоди(39 сегмента). В САЩ започва през 2000г, а в България започва по Diema Family на 1 октомври 2007г. и приключва на 26 октомври 2007г.

Сезон 3 (2001-04) 
Сезон 3 се състои от 20 епизода(47 сегмента). В САЩ започва през Октомври 2001г., а в България започва на 29 октомври 2007г. по Diema Family и приключва на 23 ноември 2007г.

Сезон 4 (2005-07) 
Сезон 4 започва в САЩ на 6 май 2005г. и приключва на 24 юли 2007г. В България започва през ноември 2007г. Сезон 4 се състои от 20 епизода(38 сегмента).

Сезон 5 (2007-09) 
Сезон започва в САЩ на 13 април 2007г. и свършва на 19 юли 2009г. В България започва през декември 2007 по Diema Family(не са излъчени всички епизоди). Сезон 5 се състои от 20 епизода(41 сегмента).

Сезон 6 (2008-10) 
Сезон 7 в САЩ започва на 6 юни 2008г и приключва през 2010. В България започва през 2011г. Сезон 7 се състои от 26 епизода(47 сегмента). В него е излъчен и специалния едночасов епизод:(123/124)

Сезон 7 (2009-11) 
Сезон 7 започва в САЩ на 19 юли 2009г. и завършва на 26 февруари 2011г. В България започва през 2012г. Седмият сезон се състои от 26 епизода(50 сегмента).

Сезон 8(2011-12) 
Сезон 8 в САЩ започва на 18 юли 2011г. и приключва на 8 октомври 2012г. В България започва през 2013г. Сезон 8 се състои от 26 епизода(47 сегмента).

Сезон 9 (2012-17) 
Сезон 9 се състои от 26 епизода(49 сегмента). В САЩ започва на 21 юли 2012г. и приключва на 20 февруари 2017г. В България започва на 12 октомври 2015. Излъчва се по nickelodeon.

Сезон 10 (2016-17) 
Сезон 10 започва на 15 октомври 2016г. и приключва на 7 октомври 2017г. В България започва на 28 април 2017. В България се излъчва по nickelodeon. Това е най-краткият сезон на СпонджБоб състоящ се от 11 епизода(22 сегмента)

Сезон 11 (2017-18) 
Сезон 11 се състои от 26 епизода(50 сегмента). В САЩ започва на 23 септември 2017г. и приключва на 11 ноември 2018. В България започва да се излъчва през Септември 2017 и се излъчва по nickelodeon и nick toons.

Сезон 12 (2018-21) 
Сезон 12 се състои от 26 епизода, излъчването му в САЩ започва на 11 ноември 2018 и се очаква да приключи през 2021. В България започва на 19 март 2019. В България се излъчва по nickelodeon и nick toons.

Сезон 13 (2020-) 
Сезон 13 се състои от 13 епизода. В Сащ започва да се излъчва от 22 октомври 2020, а в България започва на 25 ноември 2021

Излъчване

Филми

СпонджБоб Квадратни Гащи: Филмът

Филмът за Спондж Боб: Гъба на сухо (2015)

Филмът за Спондж Боб: Спондж в движение (2020) 

Списъци